Starzlach ist der Name von Fließgewässern im Landkreis Oberallgäu, Bayern:

 Starzlach (Breitach), linker Zufluss der Breitach (Starzlachtal/Rohrmoostal) gegenüber Kornau, Markt Oberstdorf
 Starzlach (Ostrach), auch Burgberger Starzlach oder Winkler Starzlach, rechter Zufluss der Ostrach in Sonthofen
 Starzlach (Wertach), am Oberlauf auch Wertacher Starzlach, linker Zufluss der Wertach an der Unteren Mühle von Markt Wertach

Siehe auch:
 Starzelbach
 Starzlachklamm
 Starzlachtal